Bergs kan verwijzen naar:
Het dialect van Bergen op Zoom, zie Bergs (Bergen op Zoom)
Het dialect van Geertruidenberg, zie Bergs (Geertruidenberg)